Leales (departement), een departement in de Argentijnse provincie Tucumán
Villa de Leales, een plaats in de Argentijnse provincie Tucumán